Maria Amalia van Nassau-Dietz (Hof van Friesland, Den Haag, 29 januari 1689 – slot Oranienstein (Diez), 27 januari 1771) was de tweede dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau.

Zij werd vernoemd naar haar peettante Maria II van Engeland. Deze was aanwezig tijdens haar doop op 8 februari 1689 in de Grote Kerk van Den Haag.

Huis Nassau-Dietz
Nassau-Dietz, Maria A